The Mescaleros — музыкальная группа, созданная в 1999 году и распавшаяся в 2002, после смерти своего лидера, Джо Страммера.
Всего группа выпустила 3 студийных альбома.

Дискография 
Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Синглы

Ссылки 
 

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2002 году